DP steht für:

Elektronische Datenverarbeitung:
 DarkPlaces, Computerspiel-Entwicklungssystem
 Delphi-PRAXiS, Gemeinschaft zur Entwicklungsumgebung Embarcadero Delphi
 Developer-Preview, Softwareversion als Entwicklervorschau, siehe Entwicklungsstadium (Software)
 Digital Performer, Computerprogramm zur Musikproduktion
 Dynamische Programmierung, Paradigma zum algorithmischen Lösen von Optimierungsproblemen
 DisplayPort, digitale Schnittstelle zur Übertragung von Bildschirminhalten
 Difference Polynomial Time, Komplexitätsklasse in der theoretischen Informatik, siehe Boolesche Hierarchie #Die Klasse DP

Geisteswissenschaften:
 Determinansphrase, Determiniererphrase oder Determinativphrase in der Linguistik
 Distributed Proofreaders, Internetseite zur Unterstützung des Project Gutenberg

Kultur:
 Dienstplan, Mittel zur Steuerung von Personaleinsatz
 Director Production, Führungskraft im Produktionsbereich eines Medienunternehmens
 Dom Pérignon (Champagner), Champagnermarke
 Domaine public, französisch für Gemeinfreiheit, urheberrechtliche Freiheit
 Doppelpenetration, Sexualpraktik
 Double Play, Fachausdruck beim Baseball
 Dr Pepper, Softdrink

Politik und Gesellschaft:
 Democrazia Proletaria, Partei in Italien
 Demokrat Parti (1946), Partei in der Türkei
 Demokrat Parti (2007), Partei in der Türkei
 Deutsche Partei, Partei in der Bundesrepublik Deutschland
 Deutsche Partei (ab 1993), Kleinpartei in Deutschland
 Deutsche Partei (Württemberg), Partei im Königreich Württemberg
Gambia Democratic Party, Partei in Gambia
 Displaced Person, Menschen, die durch Krieg, Verfolgung oder Katastrophen ihre Heimat verlassen haben und nicht dorthin zurückkehren konnten

Technik:
 Degtjarjow Pechotnij, siehe Infanterie-Maschinengewehr DP
 Dezentrale Peripherie, Kommunikationsprotokoll in der Automatisierungstechnik
 Dualphasenstahl, Stahl aus einem ferritischen Matrixmaterial mit martensitischer Zweitphase
 Dynamische Positionierung, computergesteuertes System zur Positionierung von Schiffen
 Polykristalliner Diamant, synthetisierte Masse von Diamantpartikeln, Kurzbezeichnung nach ISO 513
 Degree of Polymerization, Unterscheidungsmerkmal für Polymere, siehe Polymerisationsgrad

Unternehmen:
 Deutsche Post AG, Post- und Logistikunternehmen
 Deutsche Post der DDR, Post- und Fernmeldeorganisation der DDR
 Deutsche Privatbahn, Eisenbahnunternehmen, siehe EBC Eisenbahnbetriebs- und Consulting
 Digital Playground, US-amerikanische Produktionsfirma für Pornofilme
 First Choice Airways (IATA-Code), britische Charterfluggesellschaft
 Pobeda (Fluggesellschaft) (IATA-Code), russische Billigfluglinie
 Bahnhof Plauen (Vogtl) ob Bf (DS100-Code)

Sport:
 Designated Player in der Major League Soccer, siehe Major League Soccer #Designated Player Rule

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Shrewsbury
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Vietnam, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen

Siehe auch:
 Deutsche Presse
 Demokratische Partei
 digital publishing

DP